

Sigle 
 National Public Radio – radio pubblica statunitense

Codici 
 NPR – codice valutario ISO 4217 della Rupia nepalese, valuta del Nepal

Altro 
 Isuzu NPR – autocarro prodotto da Isuzu